CEMAC Cup 2006 jest to 3 edycja tego turnieju. Rozgrywany był w dniach 4 - 14 marca 2006. Uczestniczyło w nim 6 afrykańskich reprezentacji.

Zespoły

Wyniki

Faza grupowa

Grupa A

Group B

Faza pucharowa

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
 RSSSF

2006 w piłce nożnej
CEMAC Cup
2006 w Afryce
Piłka nożna w Gwinei Równikowej